

Patronyme 

 Alfred Drake (1914-1992), acteur, chanteur, metteur en scène et dramaturge américain ;
  (1968-), journaliste de mode et auteur britannique ;
 Arnold Drake (1924-2007), scénariste de bande -dessinée et de cinéma américain ;
 Betsy Drake (1923-2015), actrice américaine, troisième femme de Cary Grant ;
 Carl John Drake (1885-1965), entomologiste américain
 Charles Drake (1917-1994), acteur américain ; 
  (1925-2006), humoriste, acteur et chanteur anglais ; 
 Colin Drake (1917-2011), acteur britannique ;
 Dallas Drake (1982-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 David Drake (1945-), écrivain de science-fiction américain ;
 Dona Drake (1914-1989), actrice et chanteuse américaine ; 
 Dorothy Drake (1916-2005), actrice américaine et costumière des Studios Universal ;
 Drake (1986-), chanteur de hip-hop et Rn'B canadien ;
  
 Edwin Drake (1818-1880), dit le "colonel Drake", prospecteur de pétrole américain ;
 Frances Drake (1912-2000), actrice américaine ;
 Francis Drake (1542-1596), corsaire et explorateur britannique ;
 Francis Samuel Drake (1729-1789), officier britannique ;
 Francis Samuel Drake (1828-1885), historien américain ;
 Frank Drake (1930-2022), astronome américain, initiateur du projet SETI ;
 Frank Drake, personnage appartenant à l’univers de Marvel Comics ;
 Friedrich Drake (1805-1882), sculpteur allemand ;
 Gabrielle Drake (1944-), actrice britannique, sœur du chanteur Nick Drake ;
 Hamid Drake (1955-), percussionniste de jazz américain ;
 James Drake (1850-1941), homme politique australien ;
 Jeannie Drake, baronne Drake (1948-), syndicaliste britannique et pair à la Chambre des lords ;
 Jessica Drake (1974-), actrice pornographique américaine ;
 
 John Drake (1959-2008), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 John Poad Drake (1794-1883), artiste peintre britannique ;
 Joseph Rodman Drake (1795-1820), poète américain ;
 Judith Drake (1670?-1723), intellectuelle et autrice anglaise du  ;
 Julius Drake (1959-), pianiste britannique ;
 Kenyan Drake (1994-), joueur américain de football américain ;
 Knut Drake (1927-2013), historien finlandais ;
 Larry Drake (1950-2016), acteur américain ;
 Maureen Drake (1971-), joueuse de tennis canadienne ;
  (1946-2011), planétologue américain, ancien directeur du laboratoire planétaire et lunaire de l'Université d'Arizona ;
 
 
 
 Pauline Drake (1905-1981), actrice américaine ;
 Penny Drake (1982-), mannequin et actrice américaine ;
 Pete Drake (1932-1988), réalisateur artistique et guitariste de pedal steel guitar américain ;
 Sarah Drake (1803-1857), artiste anglaise, spécialisée en illustration botanique ;
 Stan Drake (1921-1997), auteur de bande dessinée américain ;
 Steve Drake (1954-), acteur et réalisateur américain de films pornographiques ;
 Thomas Drake (1957-), ancien cadre supérieur américain de la National Security Agency (NSA) et lanceur d'alerte ;
 Tom Drake (1918-1982), acteur américain.

Toponyme 

 Drake, communauté non incorporée située dans le comté de Yavapai, en Arizona ;
 Drake, une ville située dans le Dakota du Nord.

 Bahia Drake, une petite baie sur la côte nord de la péninsule d'Osa, au sud-ouest du Costa Rica.

 Drake, village situé en Saskatchewan ;

Divers 
 Le passage de Drake, partie de l'océan Antarctique située entre l'extrémité sud de l'Amérique du Sud et l'Antarctique, nommé d'après Francis Drake.
 Le lac Drake, lac de Californie.
 La rivière Drake, un cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Divers 
 Classe Drake, classe de croiseurs cuirassés de la Royal Navy (années 1900) ;
 Drake Relays, compétition annuelle d'athlétisme en plein air se tenant sur le campus de l'université Drake dans l'Iowa aux États-Unis ; 
 L'équation de Drake, célèbre résultat mathématique de Frank Drake (1961) ;
 (9022) Drake, astéroïde nommé en l'honneur du planétologue Michael Julian Drake ;
 L'un des surnoms d'Enzo Ferrari en italien.

Fiction 
 Acetylene Lamp, personnage d'Osamu Tezuka, qui se fait appeler "Drake" dans certaines versions ;
 Drake, un des généraux du jeu vidéo Advance Wars ;
 Drake, un monstre du jeu vidéo Ragnarök Online ;
 Drake, une monture volante du jeu vidéo World of Warcraft ;
Nathan et Samuel Drake, personnages principaux du jeu vidéo Uncharted ;
 Temple Drake, un personnage du roman Sanctuaire de William Faulkner ;
 Tim Drake, personnage de la bande dessinée Batman de l’éditeur DC Comics.

Titres 

 Drake, jeu vidéo sorti en 2004 sur PC et Xbox ;
 Vera Drake, film réalisé par Mike Leigh sorti en 2005.

Voir aussi 
 
 

Surnom
Patronyme anglais